Кочетовская — станица в Семикаракорском районе Ростовской области.

Является административным центром Кочетовского сельского поселения.

История 
Возникла в середине XVII века, в 1672 году. Упоминалась она как «Новая станица». В 1680 году станица стала называться Кочетовская. Название произошло от фамилии первого атамана Саавы Кочета.

Во время Русско-Турецкой войны, раненый солдат (Саава Кочет) из Константиновской, что находится  от станицы Кочетовской, шёл домой, но сильно ослаб и упал возле двора станичной семьи. Так как мужчины были на войне, его выходили и поставили на ноги станичные женщины. В благодарность Кочет стал помогать станичным женщинам по хозяйству и остался в станице на совсем. Позже казаки сделали его своим атаманом.

История станицы была написана на старой пристани до реставрации.

Из ЭСБЕ 
Кочетовская станица Первого Донского округа, Области Войска Донского, в 19 верстах от Константиновской окружной станици, на реке Дон. Церковь, одноклассное приходское станичное училище; хлебная пристань на Дону; две ярмарки, торговля скотом и разными товарами, с оборотом в 1/4 млн руб. Дворов в юрте станицы 1765 жит. 11476 (5929 женщ.). В самом селении станицы 732 двора и 4382 жит.

География 
Станица Кочетовская расположена в центральной части области, в Семикаракорском районе, на правом берегу реки Дон (недалеко от устья реки Северский Донец), к северу от райцентра (Семикаракорска).

Улицы

Население

Культура 
В Кочетовской находится дом-музей В. А. Закруткина, школа имени В. А. Закруткина, Дом культуры, памятник погибшим во время Великой Отечественной Войны, церковь Успения Пресвятой Богородицы, а также Кочетовская библиотека.

Литература 
 Б. А. Нагорный: География Ростовской области, Учебное пособие для учащихся 7-8 классов восьмилетней и средней школы, Ростов-на-Дону, Ростовское книжное издательство, 1985 год.

Примечания

Ссылки 
 Сайт станицы
 Кочетовская (станица)

Населённые пункты Семикаракорского района
Станицы